Galați se poate referi la:
 Galați, municipiu în județul Galați, Moldova, România
 județul Galați, România
 :
 Galați, Alba ( "Galați Ampoiului"), localitate în județul Alba, România
 Galați, Hunedoara (, ), localitate în județul Hunedoara, România
Galați, cartier al municipiului Făgăraș în județul Brașov, Transilvania, România

Vezi și 
 Gălățanu
 Gălățeni
 Gălăteni
 Listă de nume românești - litera G

Toponime românești